На цій сторінці наведено список міст України за покриттям додатків таксі (станом на початок 2022 року):

Примітки 

 
Україна
Таксі
Застосунки